Mary Poppins’ Rückkehr steht für:
 Mary Poppins Returns, der Originaltitel des Films Mary Poppins’ Rückkehr von 2018
 Mary Poppins Returns (Soundtrack), der dazugehörige Soundtrack

Siehe auch:
 Mary Poppins (Begriffsklärung)